Loto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loto, Houtskär, Åboland,

Kongo-Kinshasa 

 Loto (vattendrag i Kongo-Kinshasa),

Marshallöarna 

 Loto (ö i Marshallöarna), Likiep,

Se även
Lotto
Toto

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar